Der Staatspokal von Pernambuco (offiziell Copa Pernambuco de Futebol oder auch Copa Pernambucana de Futebol) war der Fußballverbandspokal des Bundesstaates Pernambuco in Brasilien. Er wurde von 1994 bis 2019 mit Unterbrechungen vom Landesverband der Federação Pernambucana de Futebol (FPF) ausgerichtet.

Ursprünglich wurde die Copa Pernambucana von Mannschaften des Campeonato Pernambucano als Vorbereitungsturnier für die Vorsaison am Ende eines Jahres gespielt. Nachdem aufgrund der CORONA Pandemie 2020 keine Austragung stattfand, ging der Wettbewerb 2021 als dritte Liga in die Staatsmeisterschaft von Pernambuco auf.

Pokalhistorie

Gewinner nach Jahren

Statistik

Siehe auch 
 Staatsmeisterschaft von Pernambuco

Weblinks 
 Wettbewerb auf rsssfbrasil.com

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Brasilien
Sportveranstaltung in Pernambuco
Erstveranstaltung 1994
Letzte Veranstaltung 2019